Le sigle MIIS peut signifier :
 en informatique, Microsoft Internet Information Services, le serveur web de Microsoft.
 toujours en informatique, Microsoft Identity Integration Server, environnement permettant d'intégrer et gérer des informations d'identité, en relation avec Active Directory 
 En éducation, le Monterey Institute of International Studies, école d'études internationales située en Californie

Références 

Sigle de 4 caractères